Klempnern bezeichnet

 die Tätigkeiten des Klempners
 Klempnern (Mathematik), eine Methode zur Konstruktion von Mannigfaltigkeiten